Ла́йош Пука́нский (; 24 ноября 1928, Будапешт, Королевство Венгрия — 15 февраля 1996, Филадельфия, Пенсильвания, США) — венгерско-американский математик, известный своими работами в области функционального анализа и теории представлений групп Ли.

Биография 
Родился 24 ноября 1928 года в Будапеште. Учился в Дебреценском, Будапештском и Сегедском университетах. В 1955 году в Сегедском университете защитил диссертацию под руководством выдающегося венгерского математика, на тот момент члена-корреспондента Венгерской академии наук Б. Сёкефальви-Надя.

В 1956 году, во время Венгерского восстания, бежал из Венгрии в Югославию. В 1957 году переехал в США, где в течение последующих трёх лет работал научным сотрудником в недавно образованном  в Балтиморе, Мэриленд.

В 1960 году получил должность преподавателя () на математическом факультете Мэрилендского университета, в 1961 году — приглашённого преподавателя (visiting assistant professor) Стэнфордского университета. В 1962 году занимает должность преподавателя, а в следующем году — доцента () Калифорнийского университета.

В 1963 году получил гражданство Соединённых Штатов. В 1964 году присоединился к группе функционального анализа, формировавшейся на математическом факультете Пенсильванского университета, где и работал в должности профессора до выхода на пенсию. Кроме того, в 1960-е годы читал лекции в Париже по приглашению , с которым вёл переписку с 1953 года.

Скончался от анемии 15 февраля 1996 года в Филадельфии.

Научная работа 
Пуканский считался ведущим экспертом по разрешимым группам Ли. Изначально его научные интересы были связаны с алгебрами фон Неймана. В 1956 году он построил два неизоморфных , что явилось существенным результатом в данной области. Большинство его последующих работ были посвящены теории унитарных представлений разрешимых групп Ли. В 1960-х годах Пуканский усовершенствовал предложенный в 1962 году А. Кирилловым , позволяющий классифицировать унитарные неприводимые представления определённых групп Ли. Он нашёл условие, названное впоследствии его именем, гарантирующее возможность обобщения метода орбит Кириллова с нильпотентных групп Ли, для которых он был первоначально разработан, на разрешимые группы. Кульминацией этой серии работ, начатой в 1967 году, стал итоговый труд 1971 года. В дальнейшем Пуканский изучал унитарные представления связных групп Ли общего вида.

Примечания 

Математики по алфавиту
Математики XX века
Математики Венгрии
Математики США
Функциональные аналитики
Алгебраисты
Персоналии:Хайду-Бихар
Персоналии:Чонград (медье)
Выпускники Дебреценского университета
Выпускники Будапештского университета
Выпускники Сегедского университета
Иммигрировавшие в США из Венгрии